Çariýar Muhadow (en russe : ), né le  à Achgabat au Turkménistan, est un footballeur international turkmène. Il est le meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 13 buts.

Biographie

Club

Sélection 
Çariýar Muhadow est convoqué pour la première fois par le sélectionneur national Baýram Durdyýew en 1992. 

Il compte ?? sélections et 13 buts avec l'équipe du Turkménistan entre 1992 et 1999.

Palmarès

En club 
 Nisa Achgabat :
 Champion du Turkménistan en 1992, 1993, 1994, 1995 et 1998
 Vainqueur de la Coupe du Turkménistan en 1993 et 1994

 Nisa Achgabat :
 Champion du Turkménistan en 1999

Distinctions personnelles 
 Meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 13 buts

Statistiques

Statistiques en club

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international turkmène
Footballeur soviétique
Joueur du CSKA-Pamir Douchanbé
Joueur du FK Lada Togliatti
Joueur du MKE Ankaragücü SK
Joueur du FK Atyraou
Naissance en RSS du Turkménistan
Naissance à Achgabat
Naissance en novembre 1969